Kolesar ist der Familienname folgender Personen:

 Keegan Kolesar (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Mark Kolesar (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Piotr Kolesar (1910–1940), polnischer Skispringer